AIK slutade säsongen 1994 på en sjätteplats i Allsvenskan vilket innebar att AIK inte kvalificerade sig för något spel i Europa under säsongen 1995. Men tack vare tredjeplatsen säsongen innan fick AIK spela i UEFA-cupen. AIK vann kvalomgången mot Romar från Litauen och sedan över Slavia Prag från Tjeckien. Därefter, i den andra omgången, ställdes AIK mot italienska Parma FC, och AIK åkte ut med totalt 3-0. Parma skulle senare vinna hela UEFA-cupen. I Svenska Cupen hade AIK åkt ur upplagan som spelades 1993/94 men spelade en match i Svenska Cupen 1994/95 innan året var slut, en match mot Tyresö FF som AIK vann med 5-1.

Inför säsongen blev Hasse Backe ny tränare och Fredrik Espmark, Patrik Hagman samt Jesper Jansson värvades in som nya spelare.

Spelarstatistik
Tränare: Hasse Backe

Tabell

Allsvenskan

Matcher
De mål AIK har gjort står alltid först, oavsett om matchen har spelats hemma eller borta. Alla matcher spelades 1994.

Teckenförklaringar:
 A = Allsvenskan
 SC = Svenska Cupen
 es = Efter straffar
 UC = UEFA-cupen

Källor

Fotboll i Sverige 1994
1994
Fotbollssäsongen 1994 efter lag